122-мм пушка имеет следующие образцы:
 122-мм пушка образца 1931 года (А-19)
 122-мм пушка образца 1931/37 годов (А-19)
 122-мм пушка Д-74
 Д-25С
 Д-25Т

Самоходные:
 СУ-122П
 ИСУ-122
 ИСУ-122С
 ИСУ-122-1
 ИСУ-122-3

См. также 
 122-мм гаубица